"Золотий Пензлик" — щорічна інтеграційна Художня Премія серед учнів і шкіл, яка покликана розкрити творчий потенціал дітей та молоді через малювання та зміцнити колективний дух шкіл через їхню колективну участь в Проекті.

Мета та завдання Проекту 

Головними завданнями та метою Художньої Премії є:
 естетичне виховання дітей; 
 залучення дітей до заняття художньою творчістю; 
 розвиток творчого потенціалу дітей; 
 виявлення та підтримка талановитих дітей; 
 підтримка та розвиток сільських шкіл, шкіл-інтернатів та дитячих притулків; 
 популяризація загальнолюдських цінностей; 
 фінансова освіта підростаючого покоління; 
 полегшення соціалізації дітей з особливими потребами та дітей-сиріт через творчість; 
 налагодження плідного зв'язку між дітьми, батьками та викладачами; 
 розвиток плідної міжсекторної співпраці; 
 розвиток плідної міжрегіональної співпраці;
 проведення змагань серед середньо-освітніх закладів за звання найкращого в дитячо-юнацькому малюванні; 
 національно-патріотичне та правове виховання підростаючого покоління.

Номінації 
Кожного року в рамках щорічної Художньої Премії "Золотий Пензлик" проводиться новий конкурс малюнків, в якому учасники змагаються між собою за переможні 1,2,3 місця за 4-ма різними номінаціями

Історія Проекту 

Щорічна Художня Премія "Золотий Пензлик" була започаткована на початку 2011 року Головою Запорізької Обласної Молодіжної Організації Глухих "Наше щасливе життя" - Олександром Кахаєм.
 Перший конкурс малюнків в рамках Проекту носив характер звичайного міського, а потім набув статусу обласного (2011р) та навіть - міжрегіонального (2012р).
 "Моє щасливе дитинство" (міський конкурс малюнків) - 1 вересня 2010 - 1 квітня 2011 - 1 вересня 2011, 97 учасників з Запоріжжя, 148 малюнків, 12 переможців;
 "Чарівний світ кіно та дитинства" (обласний конкурс малюнків) - 1 листопада 2011 - 26 травня 2012, 2474 учасники з Запоріжжя та Запорізької області, Дніпропетровську, Львову, Чернігова, 3657 малюнків, 12 переможців;
 "Моє щасливе дитинство" (міжрегіональний конкурс малюнків) - 1 вересня 2012 - 18 травня 2013, 8213 малюнків від 5342 учнів з 529 шкіл Запорізької та Херсонської областей.
 "Краса та розум України" (всеукраїнський конкурс малюнків) - 1 вересня 2013 - 17 травня 2014

Партнери Проекту та Підтримка 
 Організатор Проекту — ЗОМОГ «Наше щасливе життя» (Олександр Кахай)
 Головний Партнер та Співорганізатор «Золотого Пензлика» — «ЮніорБанк» — Школа фінансового успіху" (ПриватБанк).
 Кольоровий та фарбовий Партнер Проекту — Компанія «Caparol»

Підтримка Проекту:
 Управління Освіти та Науки Запорізької облдержадміністрації,
 Служба у справах дітей Запорізької облдержадміністрації,
 Управління Освіти та Науки Херсонської облдержадміністрації
 Міністерство освіти і науки України та інші обласні Управління/Департаменти

Подарунки та винагороди 
12 переможців "Золотого Пензлику" (по 3 переможці в 4х конкурсних номінаціях) отримують грошові премії від 200 до 400грн кожний та кожна, а також інші пам'ятні та цінні призи та подарунки від Партнерів Проекту.

Найактивніша міська школа Проекту та найактивніший притулок/інтернат Проекту отримують по сучасному комп'ютеру від ПриватБанку.

Найактивніша сільська школа Проекту (у 2012 р - Вознесенська загальноосвітня школа I-III ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області, у 2013 - Радянська ЗОШ Білозерської районної ради Херсонської області) отримує великий набір фарб від компанії "Caparol" та сучасний комп'ютер від ПриватБанку.

Посилання 
 Офіційна сторінка Проекту - http://www.penzlyk.org.ua 
 ЗОМОГ "Наше щасливе життя" - https://web.archive.org/web/20150529090228/http://deaf-deti.org.ua/
 Запорізька обласна державна адміністрація - http://www.zoda.gov.ua 
 Херсонська обласна державна адміністрація - https://web.archive.org/web/20050307164243/http://www.oda.kherson.ua/

Українське образотворче мистецтво
Дитячі конкурси
Премії України